Вёльфли — фамилия. Известные носители:

 Вёльфли, Адольф  (1864—1930) — швейцарский художник.
 Вёльфли, Марко (род. 1982) — швейцарский футболист.